

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 gol
 Jon Dahl Tomasson (2 rig.)

4 gol

 Adrian Mutu

 Ioan Ganea

3 gol

 Sergej Barbarez

 Cosmin Contra

2 gol

 Elvir Bolić
 Dennis Rommedahl
 Thomas Gravesen

 John Arne Riise
 Ole Gunnar Solskjær (1 rig.)
 Daniel Pancu

 Dorinel Munteanu
 Viorel Moldovan

1 gol

 Elvir Baljić
 Zlatan Bajramović
 Claus Jensen
 Ebbe Sand
 Jesper Grønkjær
 Martin Jørgensen

 Martin Laursen
 Claus Lundekvam
 John Carew
 Sigurd Rushfeldt
 Steffen Iversen

 Tore André Flo
 Cristian Chivu
 Florin Bratu
 Mirel Rădoi
 Tiberiu Ghioane

autoreti
 Cosmin Contra (pro Danimarca)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003